Загальна клубова артерія — відходить від аорти, розгалужується на зовнішню та внутрішню клубові артерії.
 Зовнішня клубова артерія — відгалуження загальної клубової артерії, на рівні пахвинної зв'язки продовжується у стегнову артерію.
 Внутрішня клубова артерія — відгалуження загальної клубової артерії, забезпечує кровопостачання промежини і статевих органів.

Артерії
Таз